|-
| 173401 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173402 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173403 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173404 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173405 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173406 - ||  || 4 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173407 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173408 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173409 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173410 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173411 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173412 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173413 - ||  || 9 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173414 - ||  || 12 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173415 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173416 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173417 - ||  || 11 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 173418 - ||  || 1 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 173419 - ||  || 25 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173420 - ||  || 26 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173421 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173422 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173423 - ||  || 26 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173424 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173425 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173426 - ||  || 7 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173427 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173428 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173429 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173430 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173431 - ||  || 9 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173432 - ||  || 2 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173433 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173434 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173435 - ||  || 29 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173436 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173437 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173438 - ||  || 7 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173439 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173440 - ||  || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173441 - ||  || 30 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173442 - ||  || 27 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173443 - ||  || 26 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173444 - ||  || 5 iunie 2000 || Eskridge || 
|-
| 173445 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173446 - ||  || 30 iulie 2000 ||  || 
|-
| 173447 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173448 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173449 - ||  || 25 august 2000 ||  || 
|-
| 173450 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173451 - ||  || 25 august 2000 ||  || K. Korlević, 
|-
| 173452 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173453 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173454 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173455 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173456 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173457 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173458 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173459 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173460 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173461 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173462 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173463 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173464 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173465 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173466 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173467 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173468 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173469 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173470 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173471 - ||  || 7 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173472 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173473 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173474 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173475 - ||  || 18 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173476 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173477 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173478 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173479 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173480 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173481 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173482 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173483 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173484 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173485 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173486 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173487 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173488 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173489 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173490 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173491 - ||  || 21 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173492 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 173493 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173494 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173495 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173496 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173497 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173498 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173499 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173500 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-